Den trefaldigt regerande mästaren Rafael Nadal besegrade Novak Djokovic i finalen med 6–0, 6–2, 7–5 för att vinna singeltiteln för herrar vid Franska öppna 2020. För fjärde gången i sin karriär tog sig Nadal genom turneringen utan att förlora ett enda set. Det var även den första gången i Franska öppnas historia som både vinnare i herrsingeln och damsingeln klarade sig genom hela turneringen utan att förlora ett enda set. Det var Nadals 13:e titel vid Franska öppna och hans 20:e Grand Slam-singeltitel, vilket innebar ett delat rekord med Roger Federer om flest Grand Slam-singeltitlar. Nadal blev även den förste spelaren att vinna totalt 100 matcher i Franska öppna och den andra spelaren efter Federer att vinna 100 matcher i en och samma Grand Slam-turnering. 

Lorenzo Giustino besegrade Corentin Moutet med 0–6, 7–6(9–7), 7–6(7–3), 2–6, 18–16 i den första omgången. Matchen var den näst längsta i Franska öppnas historia och varade i 6 timmar och 5 minuter. Matchen var även den fjärde längsta i en Grand Slam-turnering.

Seedning 

  Novak Djokovic (Final)
  Rafael Nadal (Mästare)
  Dominic Thiem (Kvartsfinal)
  Daniil Medvedev (Första omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
  Alexander Zverev (Fjärde omgången)
  Matteo Berrettini (Tredje omgången)
  Gaël Monfils (Första omgången)
  Denis Shapovalov (Andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (Tredje omgången)
  David Goffin (Första omgången)
  Diego Schwartzman (Semifinal)
  Andrej Rubljov (Kvartsfinal)
  Fabio Fognini (Första omgången)
  Karen Khachanov (Fjärde omgången)
  Stan Wawrinka (Tredje omgången)
  Pablo Carreño Busta (Kvartsfinal)
  Grigor Dimitrov (Fjärde omgången)
  Félix Auger-Aliassime (Första omgången)
  Cristian Garín (Tredje omgången)
  John Isner (Andra omgången)
  Dušan Lajović (Andra omgången)
  Benoît Paire (Andra omgången)
  Borna Ćorić (Första omgången)
  Alex de Minaur (Första omgången)
  Filip Krajinović (Första omgången)
  Taylor Fritz (Tredje omgången)
  Casper Ruud (Tredje omgången)
  Hubert Hurkacz (Första omgången)
  Jan-Lennard Struff (Andra omgången)
  Nikoloz Basilashvili (Första omgången)
  Dan Evans (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Övrig spelarinformation

Wild cards

  Elliot Benchetrit
  Hugo Gaston
  Quentin Halys
  Antoine Hoang
  Maxime Janvier
  Harold Mayot
  Andy Murray
  Arthur Rinderknech

Skyddad ranking
  Kevin Anderson
  Kamil Majchrzak
  Mackenzie McDonald

Kvalificerade

  Daniel Altmaier
  Benjamin Bonzi
  Liam Broady
  Marco Cecchinato
  Steven Diez
  Lorenzo Giustino
  Emilio Gómez
  Sebastian Korda
  Henri Laaksonen
  Tomáš Macháč
  Pedro Martínez
  Nikola Milojević
  Michael Mmoh
  Jurij Rodionov
  Jack Sock
  Aleksandar Vukic

Lucky losers
  Daniel Elahi Galán
  Jason Jung
  Marc Polmans

Spelare som dragit sig ur

  Kyle Edmund → ersatt av  Daniel Elahi Galán
  Roger Federer → ersatt av  Federico Coria
  Nick Kyrgios → ersatt av  Norbert Gombos
  Lucas Pouille → ersatt av  Kamil Majchrzak
  Milos Raonic → ersatt av  Jason Jung
  Jo-Wilfried Tsonga → ersatt av  Jaume Munar
  Fernando Verdasco → ersatt av  Marc Polmans

Referenser

Franska öppna 2020
Franska öppna 2020 – Herrsingel